Чёрный флаг или чёрное знамя может относиться к следующим понятиям: 
 Флаг чёрного цвета, см. Чёрные флаги
 Чёрный флаг анархизма в анархической символике
 Чёрный флаг из числа гоночных флагов

В названиях

Организации 
 «Армия чёрного флага» под предводительством Лю Юнг-Фу (Китай)
 Группа «Чёрное знамя» или «чернознаменцы», организация анархистов Белостока (1903)

Газеты 
 Газета «Чёрный флаг» (Великобритания)
 Газета «Чёрное знамя», выходившая в Женеве (1905)

Книги 
 Серия комиксов «Чёрный Флаг» издательства Image Comics (США)

Музыка 
 Панк-группа «Чёрный флаг» (США)

Кино 
 «Чёрный флаг (фильм)» (, другое название «Чёрный батальон») — чехословацкий художественный фильм , снятый режиссёром Владимиром Чехом на студии «Баррандов» в 1958 году.

Другое 
 Вин-Чунь Чёрного Флага (; пиньинь: hēi qí men yǒng chūn quán), стиль боевого искусства провинции Фуцзянь (Китай)
 Просторечное название растения Ferraria crispa (Австралия)

Флаги